Лино Вентура () е френски филмов актьор от италиански произход. Години наред той е един от най-популярните френски артисти.

Биография 
Роден е на 14 юли 1919 г. в Парма, Италия. Син е на Джовани Вентура и Луиза Борини. На десетгодишна възраст с родителите си отива във Франция. Чрез приятел той получава през 1953 г. първата си роля във филма „Когато стане нощ в Париж“ в който играят Жан Габен и Жана Моро.

Лино Вентура умира в Сен-Клу при Париж на 22 октомври 1987 г. от сърдечен инфаркт на 68-годишна възраст. На погребението му хиляди следват ковчега му по улиците на Париж.

Избрана филмография

Източници 

 Meinolf Zurhorst, Lothar Just: Lino Ventura. Seine Filme – sein Leben. Heyne-Filmbibliothek, Band 65. Heyne, München 1984, ISBN 3-453-86065-9.
 Philippe Durant: Lino Ventura – Biografie. Bastei-Lübbe, Bergisch-Gladbach 1989, ISBN 3-404-61142-X.
 Odette Ventura: Lino: Das Leben des Lino Ventura. Beltz-Quadriga, Berlin 1993, ISBN 3-88679-217-X.

Външни препратки 

 
 
 Лино Вентура) WHO’S WHO 
 Лино Вентура Gerhard Midding, Mann von Format, Kino Xenix, Zürich 
 Лино Вентура SITE (френски фен сайт) 
 Лино Вентура Foundation Perce-Neige 
 Rencontres – Art, Culture et Handicap – Lundi 20 octobre à Bourges 

Френски актьори и актриси
Италиански актьори и актриси
Родени в Парма
Починали от инфаркт на миокарда